Cartier-Bresson peut désigner :
 Charles Cartier-Bresson (1853-1921), industriel du textile et collectionneur d'art français ;
 Henri Cartier-Bresson (1908-2004),  photographe, photojournaliste et dessinateur français ;
 Hortense Cartier-Bresson, pianiste française ;
 Louis Cartier-Bresson (1882-1915), peintre français.